Pueblos del Sur puede referirse a:

 Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, región de Etiopía.
 Pueblos del Sur, región del estado Mérida, Venezuela.
 Pueblos del Sur, álbum del grupo francés Los Calchakis.